Матье де Грайли, Матье де Фуа (Mathieu de Foix-Comminges, Mathieu de Grailly, Mathieu de Foix) (ум. 1453) — граф Комменжа в 1419—1443.

Биография 
Сын Аршамбо де Грайли, капталя де Бюш, и его жены Изабеллы де Фуа-Кастельбон.

Вероятно, воспитывался при французском королевском дворе, как и его старший брат Жан I де Фуа. В 1413 году посвящён в рыцари. Входил в окружение бургундского герцога Жана Бесстрашного.

Король Карл VI в благодарность за верную службу пожаловал Матье виконтство Нарбонна, которым в то время владел Гильом II де Лара — сторонник англичан, враг короля и герцога Бургундского. Однако нарбоннцы отказались признать Матье своим правителем.

16 июля 1419 года женился на графине Маргарите де Комменж, которая была на 20 лет старше его и приказала убить своего предшествующего (второго по счёту) мужа.
Опасаясь для себя подобной участи, Матье через несколько месяцев после свадьбы заточил супругу в замок Брамевак и стал единолично управлять её графством.

С 1425 года поддерживал короля Карла VII, который назначил его губернатором Дофине на двухлетний срок 1426—1428.

После смерти своего старшего брата Жана де Фуа стал регентом при его сыне Гастоне IV и в 1439 году заплатил крупные отступные оккупировавшим Фуа отрядам Родриго Вилландранго.

В 1440 году принят в члены ордена Золотого Руна.

Недовольные его правлением, жители Комменжа потребовали возвращения графини. Они обратились за помощью к Карлу VII и тот приказал освободить Маргариту. Матье отказался это сделать и перевёз жену в Фуа.
Король приказал графу Арманьяка Жану IV занять Комменж, после чего началась война между Арманьяком и Фуа.
В конце концов 9 марта 1443 года Матье де Грайли освободил жену. Вскоре после этого она умерла, завещав Комменж королю.

Овдовев, Матье в 1446 году женился вторично — на Катарине де Корраце, дочери Раймона Арно де Корраце, барона Аспе. В этом браке родились дочери:
 Жанна, с 1460 жена Жана, виконта де Караман, барона де Сен-Фели
 Маргарита, с 1471 жена Антуана де Бонневаля.

Также у него было двое незаконнорождённых детей от неизвестных любовниц:
 Жан де Фуа, епископ Дакса и Комменжа,
 Жанна Катерина де Фуа.

Источники 
 Roman d’Amat, " FOIX (Mathieu de Grailly de Foix, comte de Comminges) " dans Dictionnaire de Biographie Française, vol. 14, Paris, 1979 [détail des éditions], col. 199.
 Guy Allard, Œuvres diverses : Les gouverneurs et les lieutenans généraux au gouvernement de Dauphiné, Grenoble, Jean Verdier impr., 1704 (réimpr. H. Gariel, Bibliothèque historique et littéraire du Dauphiné, t. 1, Grenoble, E. Allier impr., 1864, 489 p.) (lire en ligne), p. 155—211
 Foundation for Medieval Genealogy : Archambault de Grailly
 Robert Molis, " Comminges et Bourgogne. Un client insoupçonné de Philippe le Bon : Mathieu de Foix-Grailly, comte de Comminges ", Annales de Bourgogne, vol. 40, 1968, p. 192—196 (lire en ligne)
 Robert Molis, " Comminges et Bourgogne : Mathieu de Foix-Grailly, Jean sans Peur et Philippe le Bon ", Revue de Comminges, tome 82, no 3-4, 1969, p. 185—191.
 Robert Molis, " Comminges et Bourgogne: les relations de Mathieu, comte de Comminges, et de Philippe le Bon, duc de Bourgogne ", Revue de Comminges, vol. 84 (1971), p. 50-51

Примечания 

Графы Комменжа
Кавалеры ордена Золотого руна
Графы Франции XIV века